Sorrisos - em inglês, smiles

Pessoas
Mia Smiles
Miles Smiles
Samuel Smiles

Outros
Emoticons
Smiles (programa de milhagem)
SMILES - uma forma de representar estruturas químicas usando caracteres ASCII
Ou ainda:
Wikipedia:Sorrisos

Veja também
Smile

Desambiguação